

События 
 23 января — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета по проекту Михаила Ломоносова и Ивана Ивановича Шувалова.
 1 ноября — произошло Лиссабонское землетрясение, одно из самых разрушительных в истории человечества. Почти полное разрушение города. Более 60 тысяч погибших.
 Один из претендентов на ханский трон в Джунгарии Амурсана (1722—1757) бежал в Пекин. На запад посланы маньчжурские войска, которые повёл Амурсана. По другому пути в Джунгарию вторглось другое цинское войско. Джунгария покорена Китаем.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1755 году
 24 февраля — Джордж Паркер, британский пэр и политик (ум. ).
 24 февраля — , швейцарский политик и государственный деятель, дипломат (ум. 1836).
 24 июня — Анахарсис Клоотс, немецкий революционер, один из деятелей Французской революции, сторонник дехристианизации и «всемирного союза республик» (казнён 1794)
 1 июля — Христиан Фридрих фон Глюк, немецкий юрист и педагог; профессор Эрлангенского университета (ум.1831).
 7 сентября — Иван Рижский, русский писатель и филолог. Первый ректор Харьковского университета.
 2 ноября — Мария-Антуанетта, королева Франции
 22 декабря — Жорж Кутон, деятель Французской революции, член Комитета общественного спасения, председатель Национального Конвента (глава Французской республики) в декабре 1793 — январе 1794 года (казнён 1794)
 23 декабря — Франсуа Жозеф Лефевр, французский военачальник, почётный маршал Франции (ум.1820)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1755 году
 20 мая — Иоганн Георг Гмелин (род. 1709), немецкий путешественник.
  (род. до 1720), французский гравёр.

См. также